Die Abkürzung QFH steht für:

 Quadrifilare Helixantenne, eine Bauform der Wendelantenne
 Frage bzw. Antwort bzgl. des Sinkens unter die Wolken (Luftfahrt-Code), siehe Abkürzungen/Luftfahrt/L–R #QF

QFH